Folgende Schulen sind nach dem Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965) benannt:

 Martin-Buber-Schule in Gießen (Schule für geistig Behinderte, 1971 gegründet)
 Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau (1972 gebaut)
 Martin-Buber-Oberschule in Berlin-Spandau
 Martin-Buber-Schule in Frankfurt am Main
 Martin-Buber-Schule in Heppenheim
 Martin-Buber-Schule in Leichlingen 
 Martin Buber Landesschule, Alkoven, Oberösterreich (1999 benannt)
 Collegio Integral Martin Buber in Buenos Aires, Argentinien

Buber
Schule